Ruperti ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Alexander Ruperti (1758–1839), deutscher Theologe

 Madja Ruperti (1903–1981), russisch-schweizerische Künstlerin
 Marina Ruperti (* 1952), deutsche Fernsehjournalistin
 Max von Ruperti (1872–1945), deutscher Verwaltungsjurist
 Oskar Ruperti (1877–1958), deutscher Industrieller

Siehe auch:
 Ruberti